Крючкин — русская фамилия. Известные носители:

 Крючкин, Владлен Васильевич (1938—2008) — российский кинорежиссёр-документалист.
 Крючкин, Геннадий Владимирович (род. 1958) — советский гребец.